Lenbe kan syfta på:

Haiti 

 Lenbe (arrondissement), Nord, 
 Lenbe (kommun), Nord, 
 Lenbe (ort), Nord,